Miejscowości w USA:
 Wellman – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Wellman – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Terry